Meneceu (fill de Penteu)
 Meneceu (fill de Creont)
 Meneceu (fill de Jàpet)